Пётр Павлович Гелейшвили (, ) — грузинский политик, видный социал-демократ, меньшевик, публицист, член Учредительного собрания Грузии.

Биография 

В середине 1890-х годов входил в марксистский кружок С. Джибладзе в Тифлисе (С. Джугели, Р. Каладзе и др.).

Неоднократно был арестован, после ареста в 1891 году и шестимесячного заключения в Одессе вернулся на родину.

В 1897 году сотрудничал в редакции обновленной газеты «Иверия». В 1899—1900 годах жил и работал журналистом в Петербурге. В 1903 году переехал в Баку, где занимал пост секретаря администрации города. Выставлялся кандидатом в выборщики от социал-демократической партии на выборах в I и II Государственные думы от Тифлиса. В 1905 году был арестован в Баку и выслан в Тамбовскую губернию. По возвращении в Тифлис занимал различные должности.

В 1918 году подписал Декларацию о независимости Грузии. В первой Демократической республике Грузия был товарищем (заместителем) министра земледелия в правительстве Ноя Жордания.

Оставался в СССР, в начале 1923 года вышел из меньшевистской партии. Работал научным сотрудником в Музее Революции в Тифлисе.

Оставил воспоминания о революционном движении в Грузии

В 1937 году был арестован по обвинению в членстве в «незаконной контрреволюционной организации меньшевиков» и расстрелян.

Личная жизнь 
Внук — Юрий Артемьевич Костанов, юрист

Литература 
Научные работники СССР без Москвы и Ленинграда, 1978.

ირაკლი ხვადაგიანი. საქართველოს დამფუძნებელი კრება 1919. საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია. თბილისი, 2016, გვ. 188—191.

Примечания

Ссылки 
პეტრე გელეიშვილი 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918—1921) 

Члены Учредительного собрания Грузии
Меньшевики
Персоналии:Баку